Das Telecom Italia Masters 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 9. Mai 2004 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das vierte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Félix Mantilla, der dieses Jahr nicht erneut antrat. Neuer Titelträger wurde Carlos Moyá, der an Nummer 6 gesetzt war und sich im Finale gegen den Setzlistenfünften David Nalbandian in drei Sätzen durchsetzte. Damit gewann er seinen 17. Karriere- und dritten Masterstitel. Von den anderen 14 gesetzten Spielern schafften es nur zwei weitere ins Viertelfinale.
Im Doppel siegten Wayne Arthurs und Paul Hanley im Vorjahr. Dieses Jahr schieden kamen sie erneut ins Finale, wurden dort aber dieses Mal von Mahesh Bhupathi und Maks Mirny geschlagen, die ihren siebten gemeinsamen Titel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzte Paarungen im Doppel bekamen ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Rom